La Bocana kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Bocana, Guerrero, ort, 
 La Bocana, Veracruz, ort, Medellín, 

Robotskapade Mexikoförgreningar